Mount Adams kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mount Adams (berg i Australien, Western Australia), Irwin,

Nya Zeeland 

 Mount Adams (West Coast), berg, 
 Mount Adams (Wellington), berg,

USA 

 Mount Adams (Ohio), berg, Hamilton County, 
 Mount Adams (New Hampshire), berg, Coos County, 
 Mount Adams (New York), berg, Essex County, 
 Mount Adams (Saguache County), berg, Colorado, 
 Mount Adams (Grand County), berg, Colorado, 
 Mount Adams (Montana), berg, Flathead County, 
 Mount Adams, berg, Washington, Yakima County, 
 Mount Adams, stadsdel i Cincinatti

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar